Памела Гейл Фрайман (; род. ) — американский телережиссёр и телепродюсер.

Ранние годы 
Фрайман родилась и выросла в Филадельфии, Пенсильвания.

Карьера 
Фрайман получила свою первую работу в Шоу Джона Дэвидсона в качестве ассистента менеджера по кастингу, затем стала ассистентом и секретарем продюсера в Санта Барбаре, потом помощником режиссера, и наконец режиссером. В 1993 году продюсер , с которым она работала над игровым шоу , дал Фрайман возможность снять эпизод недолгого ситкома . Это будет первым шагом к долгой и успешной карьере.

До того, как ее режиссерская карьера расцвела, Фрайман занималась сценической режиссурой. На съемочной площадке «Фрейзер» репетиция напоминала инсценировку пьесы, что и было задумано создателем и исполнительным продюсером , когда он ее нанял. Фрайман сняла 34 эпизода сериала с 4 по 8 сезон.

Фрайман сняла большинство эпизодов Как я встретил вашу маму.

Хотя первоначальный план карьеры Фрайман не включал в себя режиссуру (она считала, что «пойдет по стопам своего отца в мерчендайзинге»), она выросла, осознав, что режиссура — это ее сильная сторона и страсть. В журнале Variety Фрайман сказала, что ее мечты воплотились в режиссировании «Как я встретил вашу маму». В 2014 году она провела свадьбу звезды «Как я встретил твою маму» Нила Патрика Харриса и Дэвида Бартки, который сыграл второстепенную роль в шоу.

Фильмография

Фильмы

Телешоу

Награды 
Фрайман получила признание от Американской телевизионной академии (ATAS), the , Гильдии режиссёров Америки, Goldderby.com, Online Film & Television Association (OFTA) и организации Женщины в кино.
 1990 ПОБЕДА — Daytime Emmy Award for Outstanding Drama Series Directing Team (Санта Барбара)
 1991 ПОБЕДА — Daytime Emmy Award for Outstanding Drama Series Directing Team (Санта Барбара)
 1998 Номинация — Directors Guild award for Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series («Halloween (Part 1)») (Frasier)
 1999 Номинация — Directors Guild award for Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series («Two Girls for Every Boy») («Журнал мод»)
 2000 Номинация — Directors Guild award for Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series («The Flight Before Christmas») (Frasier)
 2001 Номинация — Directors Guild award for Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series («And The Dish Ran Away With The Spoon (Part 1 & 2)») (Frasier)
 2007 Номинация — Gold Derby award for Comedy Эпизод of the Year («Slap Bet») (How I Met Your Mother)
 2009 Номинация — Primetime Emmy award for Outstanding Comedy Series (Как я встретил вашу маму)
 2011 Номинация — Online Film & Television Association award for Best Direction in a Comedy Series (Как я встретил вашу маму)
 2011 Номинация — Primetime Emmy award for Outstanding Directing for a Comedy Series («Subway Wars») (Как я встретил вашу маму)
 2011 ПОБЕДА — Women in Film Crystal + Lucy award, Dorothy Arzner Directors award
 2014 Номинация — Gold Derby award for Comedy Эпизод of the Year («How Your Mother Met Me») (Как я встретил вашу маму)

Примечания

Ссылки 

Женщины-режиссёры США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»